Биджапур ():

 Биджапур — город в индийском штате Карнатака. 
 Биджапур — округ в индийском штате Карнатака.
 Биджапур — город в индийском штате Чхаттисгарх. 
 Биджапур — округ в индийском штате Чхаттисгарх.

См. также 
 Биджапурский султанат — один из султанатов, образовавшихся при распаде государства Бахманидов в 1518 году.